Bowman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bowman Township (Arkansas)
 Bowman Township (Missouri)
 Bowman Township (North Dakota)
 Bowman Township (Oklahoma)